Mistrzostwa Afryki w zapasach w 1997 roku rozegrano w dniu 9 kwietnia w Casablance w Maroku.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
1997 w zapasach
1997 w Maroku
Sport w Casablance
Zapasy w Maroku